Osoby o tym nazwisku:
 Fernand Bosmans – belgijski szermierz
 Phil Bosmans – katolicki duchowny i pisarz